Publio Cornelio Escipión puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Publio Cornelio Escipión (cónsul 218 a. C.).— Cónsul en el año 218 a. C.
 Publio Cornelio Escipión (cónsul 16 a. C.).— Cónsul en el año 16 a. C.
 Publio Cornelio Escipión (magister equitum).— Magister equitum en el año 350 a. C.
 Publio Cornelio Escipión (pretor).— Pretor alrededor del año 8.
 Publio Cornelio Escipión (tribuno consular 395 a. C.).— Tribuno consular en el año 395 a. C.
 Publio Cornelio Escipión Africano.— Cónsul en los años 205 y 194  a. C. Conocido como Escipión el Africano.
 Publio Cornelio Escipión Asiático.— Cónsul suffectus en el año 68.
 Publio Cornelio Escipión Asina.— Cónsul en el año 221 a. C.
 Publio Cornelio Escipión Barbato.— Dictador en el año 306 a. C.
 Publio Cornelio Escipión Emiliano.— Cónsul en los años 147 y 134 a. C. Conocido como Escipión Emiliano.
 Publio Cornelio Escipión Nasica.— Cónsul en el año 191 a. C.
 Publio Cornelio Escipión Nasica (cónsul 111 a. C.).— Cónsul en el año 111 a. C.
 Publio Cornelio Escipión Nasica (cónsul 52 a. C.).— Cónsul en el año 52 a. C. Conocido como Metelo Escipión.
 Publio Cornelio Escipión Nasica (pretor).— Pretor alrededor del año 93 a. C.
 Publio Cornelio Escipión Nasica Córculo.— Cónsul en los años 162 y 155 a. C.
 Publio Cornelio Escipión Nasica Serapión.— Cónsul en el año 138 a. C.
 Publio Cornelio Escipión Orestino.— Comes del emperador Tiberio.